Оре () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан. Входит в состав округа Лорьян.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Боно, Крак, Локмарьякер, Оре, Плугумлен, Плюмергат, Плюнрет, Сен-Филибер и Сент-Анн-д’Оре.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен: коммуны Боно и Плугумлен перешли в кантон Ван-2.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Крак (3 285 чел.)
 Локмарьякер (1 600 чел.)
 Оре (12 771 чел.)
 Плюмергат (3 774 чел.)
 Плюнрет (5 246 чел.)
 Сен-Филибер (1 612 чел.)
 Сент-Анн-д’Оре (2 576 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 34,3 % голосов против 19,2 % у Марин Ле Пен и 18,4 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 66,5 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 28,1 %, Франсуа Фийон – 23,8 %, Жан-Люк Меланшон – 16,3 %, Марин Ле Пен – 15,6 %; 2 тур: Макрон – 74,0 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 31,1 %, Франсуа Олланд — 26,6 %, Марин Ле Пен — 14,8 %; 2 тур: Саркози — 51,7 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Морбиан представляют бывший мэр коммуны Плюмергат Мишель Жалю (Michel Jalu) и Мари-Жозе Ле Бретон (Marie-José Le Breton) (оба — Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Морбиан